Amblygobius — рід риб родини бичкових (Gobiidae).

Види 
 A. albimaculatus Goren, 1979
 A. buanensis Herre, 1927
 A. bynoensis (Richardson, 1844)
 A. decussatus Prince Akihito, 1984
 A. esakiae Herre, 1939
 A. linki Herre, 1927
 A. magnusi (Klausewitz, 1968)
 A. nocturnus Prince Akihito, 1984
 A. phalaena Valenciennes, 1837
 A. semicinctus (Bennett, 1833)
 A. sphynx Bleeker, 1874
 A. stethophthalmus (Bleeker, 1851)
 A. tekomaji Randall & van Egmond, 1994

Джерела
 

Бичкові
Роди риб